Масса-Каррара ():

 Герцогство Масса и Каррара — историческое государство во главе с родом Маласпина.
 Масса-Каррара — провинция в Италии.